Modelwitz ist der Name von zwei Ortschaften:

 Modelwitz (Altenburg), Ortslage des Ortsteils Ehrenberg der Stadt Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Modelwitz (Schkeuditz), Ortsteil von Schkeuditz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen